Medea (,  ) er en af Algeriets 48 provinser. Administrationscenteret er Medea.

Eksterne henvisninger 
 

Provinser i Algeriet